L’arbre généalogique de la , lignée directement issue des rois de Napata, d'origine koushite (nubienne), reste incomplet. Ne sont représentés que les acteurs majeurs de la dynastie. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Bien qu'Alara soit le premier souverain dont on connaisse le nom, il semble qu'il serait le septième roi de Napata, après notamment les plus légendaires Koush (voire Nimrod). Son frère Kachta, à son tour roi de Napata, de -760 à -747, se fait reconnaître comme pharaon à Éléphantine. Ce ne sera que sous le règne de son fils Piânkhy, pharaon, à proprement parler, de la , que l'Égypte retrouvera une unité, bien que plus ou moins en parallèle avec les , , et même , voire s, venues quant à elle du nord et du centre, de l'Égypte, du delta du Nil...

Index égyptologique
XXVe dynastie égyptienne
25